Талдиев — фамилия. Известные носители:

 Талдиев, Адам Амирханович (1990) — российский самбист;
 Талдиев, Рустам Амерханович (1993) — российский самбист, боец смешанных единоборств.